Le coefficient kpcs est le coefficient de conversion des m3 de gaz de ville en kWh énergétiques sur les factures de gaz Engie (ex GDF/Gaz de France). C'est une concaténation regroupant la lettre k (habituellement utilisée en mathématique pour exprimer un coefficient), et de l'abréviation PCS, Pouvoir Calorifique Supérieur.

Notes et références